Plaats in Indonesië
 Pendowo (Bodeh), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Pendowo (Kranggan), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java